Castilla hace referencia a varios artículos:

Lugares

En España
 Castilla, área geográfica e histórica en la Meseta Central Ibérica;
 Castilla y León, Comunidad Autónoma;
 Castilla-La Mancha, Comunidad Autónoma;
 Castilla, barrio de Madrid;

En América
 Agua de Castilla, localidad de Bolivia;
 Castilla (Buenos Aires), localidad de la Argentina;
 Castilla, comuna de Medellín, Colombia;
 La Castilla (Cali), corregimiento del departamento de Valle del Cauca, Colombia;
 Distrito de Castilla, división administrativa en la provincia de Piura, Perú;
 Castilla (Piura), capital del distrito de Castilla;
 Provincia de Castilla, división administrativa en el Departamento de Arequipa, Perú;

En Asia
 Castilla, localidad de la Bahía de Sorsogon, Filipinas;
 Castilla de la Paragua, antigua provincia española situada en el archipiélago filipino, en la parte llamada de Bisayas.

Botánica 
 Castilla, género de plantas de la familia Moraceae;
 Rosal de Castilla, nombre vulgar de la planta Rosa gallica;

Historia 
 Condado de Castilla (850-1065), área geográfica del Reino de León en la actual España;
 Reino de Castilla (1065-1230), reino en parte de la actual España;
 Corona de Castilla (1230-1715), reino en la actual España;
 Castilla la Vieja, antigua región de España;
 Castilla la Nueva, antigua región de España;
 Gobernación de Nueva Castilla (1529-1542), dependencia española que incluía parte de los actuales Brasil, Perú, Bolivia y Ecuador;
 Castilla de Oro (1514-1540), dependencia española en parte de Sudamérica y Centroamérica;

Deporte 
 Real Madrid Castilla Club de Fútbol, institución deportiva de España;

Medios de comunicación y publicaciones 
 Castilla (1918-1919), revista española publicada por Santiago Camarasa;
 Castilla Libre, periódico anarquista publicado en Madrid durante la Guerra Civil Española;

Personas 
 Gabriel de Castilla, navegante y explorador español, al que se le atribuye el descubrimiento de la Antártida en 1603;
 Ramón Castilla, militar y político peruano que tuvo el cargo de Presidente del Perú en cuatro ocasiones;

Transporte 
 Castilla, ha sido el nombre utilizado por 12 buques de la Armada Española;

Vinos  
 Castilla, indicación geográfica protegida para designar vinos de Castilla-La Mancha, España.